Ryta, Rita – imię żeńskie
 Ryta – porządek, prawo religijne hinduizmu
 Ryta – potok, dopływ Wieprzówki
 Ryta – rzeka na Białorusi, lewostronny dopływ Muchawca